Суперліга Албанії 2003–2004 — 65-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Партизані взяв участь у Кубка УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Албанії 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2003—2004
Албанія
Албанія